Janusz Różański – malarz i fotograf
 Janusz Różański (ur. 1959) – architekt wnętrz i pisarz
 Janusz Różański (ur. 1949) – samorządowiec, w latach 1998–2006 starosta wałecki